Rżawa () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Rżawa – wieś w rejonie bolszesołdatskim obwodu kurskiego
 Rżawa – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Rżawa – wieś w rejonie głuszkowskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Rżawiec – osiedle na Białorusi
 Rożawa – region w północno-wschodniej Syrii